Dynasty Cup ist der Name folgender Sportturniere in Asien:

 Dynasty Cup, Fußball-Turnier ostasiatischer Nationalmannschaften, siehe Fußball-Ostasienmeisterschaft
 Dynasty Cup (Golf), Golf-Mannschaftswettbewerb